Elgin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elgin Township (Illinois)
 Elgin Township (Lyon County, Iowa)
 Elgin Township (Plymouth County, Iowa)
 Elgin Township (Minnesota)
 Elgin Township (Nebraska)
 Elgin Township (North Dakota)